Šentvid je ime več naselij:
 v Sloveniji
 Šentvid pri Zavodnju, naselje v Občini Šoštanj
 Šentvid pri Grobelnem, naselje v Občini Šmarje pri Jelšah, sedež Župnije Šentvid pri Grobelnem
 Šentvid (Šentvid pri Ljubljani, Šentvid nad Ljubljano), del Ljubljane, nekdaj samostojno naselje severovzhodno od nje; je sedež rimskokatoliške Župnije Ljubljana-Šentvid in obenem naslov istoimenske dekanije.

 Šentvid pri Lukovici, naselje v Občini Lukovica
 Šentvid pri Planini, naselje v Občini Šentjur
 Šentvid pri Stični, naselje v Občini Ivančna Gorica, sedež Župnije Šentvid pri Stični

 na avstrijskem Koroškem in Štajerskem
 Šentvid ob Glini (Sankt Veit an der Glan), naselje v istoimenski občini in okraj Šentvid ob Glini
 Šentvid v Podjuni (Sankt Veit im Jauntal) naselje v Podjuni
 Šentvid na Vogavi (Sankt Veit am Vogau) na Štajerskem
 ter
 Mali Šentvid (pri Šentjurju na Vinogradih), nem. Klein Sankt Veit, (pošta 9371 Mostič), mestna občina Velikovec
 Mali Šentvid (pri Trgu), nem. Klein Sankt Veit, mestna občina Feldkirchen/Trg na Koroškem

Glej tudi 

 Šentviška planota, Šentviška Gora, Šentviška gora, 
 Šentviška Tura (gora, 963 m), Šentviški potok, Šentviški graben, Šentviški hrib

Vid, Sveti Vid

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška